Внешняя политика Японии — это общий курс Японии в международных делах. Реализацией внешней политики занимается Министерство иностранных дел Японии. Япония играет значительную роль в качестве спонсора бедных государств, а также разного рода международных организаций (в том числе ООН).

История 
Япония географически расположена далеко от других стран. Географическая удалённость Японии ограничила её внешнюю политику. К востоку от Японии на сотни километров нет ни одного острова. Северные районы Японских островов (север Хонсю и Хоккайдо) были в средние века населены айнами, у которых отсутствовала государственность. Японцы постепенно продвигались на север, колонизируя эти территории. В средние века Япония находилась под сильным влиянием Китая. Из Китая в Японию пришли буддизм, иероглифы. В VII—VIII веках в Японии были проведены реформы, ориентированные на опыт Танского Китая.

VII—XVII века 

В VII веке японские правители попытались двинуться в западном направлении и подчинить себе Корею. Там они столкнулись с претензиями Китая, который рассматривал Корею как свою зависимую территорию. Японцы поддерживали королевство Пэкче в его борьбе за выживание с другими корейскими королевствами — Силла и Когурё. В 660 году китайцы вместе с государством Силла уничтожили Пэкче. Уцелевшие остатки пэкческого королевского двора попросили военную помощь Японии, однако союзные японско-корейские силы были разбиты китайской эскадрой в 663 году в битве при реке Пэккан. В результате этого поражения Корейский полуостров был объединён с государством Силла. Японцы прекратили активные внешнеполитические сношения, бросив все силы на укрепление собственных территорий на архипелаге.

В XIII веке монголы захватили Корею и дважды вторгались на Японские острова, но оба раза потерпели поражения. Затем ситуация изменилась. Японию охватили гражданские войны и властям стало не до внешней экспансии. После завершения войн в 1592—1593 и в 1597—1598 годах японцы дважды пытались захватить Корею, но оба раза неудачно.

В 1540-х годах году в Японию прибыли европейцы. Среди них были христианские миссионеры, которые, пользуясь неразберихой гражданских войн, получили поддержку ряда князей и смогли обратить в свою веру немало японцев. Впрочем свобода проповеди в Японии действовала недолго. В 1587 году Тоётоми Хидэёси запретил пребывание в стране миссионеров и изгнал священников. начались преследования японскими властями христиан. В 1637—1639 годах японские власти подавили восстание христиан в Симабаре. После подавления восстания сёгунат разорвал отношения с христианскими странами и перешёл к политике сакоку.

Политика Сакоку (XVII—I половина XIX веков) 

В 1641—1853 годах власти Японии проводили политику сакоку («страна на цепи»). В этот период Япония поддерживала внешнеполитические контакты только с Китаем и Нидерландами. Для китайских и голландских кораблей был отведён искусственный остров Дэдзима. Там китайцы и голландцы жили под строгим надзором японских властей. Кроме того, торговля с Китаем шла через зависимое от Японии государство Рюкю.

Японцам под угрозой смертной казни запрещалось покидать пределы своей страны без специального разрешения, а также строить крупные суда, способные добраться до чужих берегов. Власти Японии отвергали любые попытки иностранных государств установить отношения и не пускали в страну иностранцев.

Агрессивный курс (II половина XIX века — 1945 год) 
В 1853 году в Японию пришли «чёрные корабли» американского коммодора Мэтью Перри. Он вынудил власти Японии согласиться на «открытие» страны и заключить с США неравноправный Канагавский договор. Вскоре такие же договора японские власти подписали с другими западными странами. Японские миссии были направлены в Европы. В самой Японии развернулись реформы по европейскому образцу.

С конца XIX века Япония переходит к агрессивной внешней политике. Неравноправные договоры были отменены. Япония начинает захватывать сопредельные земли. В 1879 году было формально аннексировано государство Рюкю.

Территория Японии значительно возросла с 1894 по 1919 годы. В ходе японо-китайской войны 1894—1895 годов Япония захватила Тайвань и Пескадорские острова. В 1905 году после победы над Россией Япония получила Южный Сахалин. В 1910 году Япония аннексировала Корею. В результате участия в Первой мировой войне Япония получила ряд островов в Тихом океане. Япония также участвовала в Гражданской войне в России, но смогла только получить часть золотого запаса и ряд концессий на Северном Сахалине.

С 1930-х годов Япония вновь начинает вести агрессивную политику. В 1931 году японцы захватили Маньчжурию, создав там марионеточное государство Маньчжоу-го. Затем Япония начала войну с Китаем, оккупировала ряд европейских владений в Азии и вступила во Вторую мировую войну.

Современность 
Поражение во Второй мировой войне стало началом современной внешней политики Японии. Во-первых, по итогам войны, Япония потеряла все захваченные с 1894 года территории. Во-вторых, сама Япония оказалась под американской оккупацией и в военном отношении превратилась в союзника США. В-третьих, формально Японии было запрещено создавать вооружённые силы. Поэтому японские власти после 1945 года не участвовали в военных конфликтах за рубежом.

В 1980-е годы Япония стала крупнейшей страной-кредитором в мире и второй по оказанию помощи другим государствам. Японские предприятия стали одними из самых конкурентоспособных в мире. Рост экономики дал возможность Японии получить одну из ведущих ролей во Всемирном банке, Международном валютном фонде и других международных финансовых учреждениях. Мощная экономика Японии позволила ей играть одну из доминирующих экономических ролей в Азии, а японские инвестиции стали поступать и в отдалённые части мира.

В 1990-е годы после распада Советского Союза в образовавшихся на его месте государствах начались политические и экономические проблемы, что увеличило важность экономической мощи для Японии. Бывшие социалистические страны искали возможность для получения экономической помощи от Японии. Японию и Соединённые Штаты Америки связывают союзнические отношения, в том числе они являются крупными экономическими партнёрами. Население Японии выражало поддержку возросшей международной роли и экономической мощи страны, а также оказание экономической помощи другим государствам. Однако, правительство Японии не желало брать на себя ведущие роли по разрешению политических и военных конфликтов после неудачного для неё исхода Второй мировой войны. Япония считает США гарантом собственной безопасности и не планирует пересматривать американо-японский Договор о взаимном сотрудничестве и безопасности 1960 года. Также, правительство Японии осознавало уязвимость страны в отношении обеспечения сырья и энергоносителей, что повлекло за собой смягчение проводимой внешней политики страны.

В 1978 году был подписан Договор о мире и дружбе между Японией и Китаем, после чего отношения между странами стали быстро развиваться. Япония оказала значительную экономическую помощь КНР в модернизации промышленности и поддержала членство Китая во Всемирной торговой организации. В мае 2008 года состоялся официальный визит Ху Цзиньтао в Токио, что способствовало улучшению отношений между странами. Однако, правительство Китайской Народной Республики регулярно критикует власти Японии, за политику этой страны во время Второй мировой войны, а также за то, что Япония излагает события тех лет в позитивном для себя свете и не желает осуждать собственных военных преступников. В 1995 году премьер-министр Японии Томиити Мураяма извинился за ущерб и страдания, которые вызвала Япония во время Второй мировой войны, но не предложил никаких компенсаций. Заявление Томииты Мураямы не удовлетворило ожиданий региональных соседей Японии, особенно Южной Кореи и КНР. 14 августа 2015 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ публично выразил искренние соболезнования тем, кто пострадал и умер от военных действий Японии, во время 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Однако, Синдзо Абэ также призвал к развитию Сил самообороны Японии и переосмыслению послевоенной пацифистской конституции страны, что позволит использовать армию и за рубежом.

17 сентября 2002 года премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми посетил с официальным визитом Пхеньяне, в ходе которого состоялось обсуждение спорных двусторонних вопросов, особенно похищения японских граждан и доставка их в КНДР. В октябре 2002 года пять похищенных японцев были отпущены корейцами и вернулись домой, но других пленников власти КНДР не стали освобождать, ожидая экономических уступок со стороны Японии. Япония решительно поддерживает усилия США по оказанию давления на Пхеньян по соблюдению Договора о нераспространении ядерного оружия и соглашения с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2006 году Япония ответила введением санкций на июльские ракетные запуски Северной Кореи и октябрьские ядерные испытания. США, Япония и Южная Корея координируют политические действия с друг другом по вопросам политики в отношении Северной Кореи, а Япония также участвует в шестисторонних переговорах, чтобы положить конец испытаниям ядерного оружия в КНДР. В августе 2008 года Япония и Северная Корея пришли к соглашению вновь рассмотреть вопрос по освобождению пленных японских граждан. Однако, условия соглашения не были выполнены КНДР.

В последние годы Япония и Республика Корея активизировали дипломатические контакты и координацию на высоком уровне, что привело к улучшению их отношений. Однако, разный взгляд на период Второй мировой войны, а также территориальный спор по принадлежности Лианкура, осложняют политические отношения Японии с Южной Кореей, несмотря на растущие экономические и культурные связи.

Отношения Японии с Россией осложняет неспособность правительств обеих сторон разрешить свой территориальный спор по принадлежности южной части Курильских островов, перешедших в состав Советского Союза в конце Второй мировой войны. Территориальный спор мешает заключению мирного договора, формально прекратившего бы состояние войны между Японией и Россией. Соединённые Штаты признают суверенитет Японии над спорными островами. В сентябре 2009 года во время своей первой встречи с президентом России Дмитрием Медведевым премьер-министр Японии Юкио Хатояма заявил, что хочет решить этот вопрос и подписать мирный договор, но эта встреча в итоге не привела к сдвигу в переговорах. Дополнительное напряжение в отношения двух стран вносят попытки японской стороны игнорировать признанные мировым сообществом итоги Второй мировой войны.  Несмотря на отсутствие прогресса в разрешении территориального спора, Япония и Россия продолжают развивать другие аспекты общих отношений, в том числе два крупных проекта по добыче нефти и природного газа на Сахалине.

В 2006 году японские наземные силы самообороны Японии завершили успешную двухлетнюю миссию в Ираке. В декабре 2008 года закончилась миссия военно-воздушных сил Японии в Ираке. В январе 2010 года парламент Японии подписал Закон о специальных мерах по борьбе с терроризмом, который позволил Японии осуществлять операции по отправке Морских сил самообороны в поддержку международной операции против терроризма в Индийском океане. С 2009 года Япония активно участвует в международных усилиях по борьбе с пиратством у берегов Африканского рога.

В последние годы Япония всё активнее присутствует в Африке и Латинской Америке. Были заключены соглашения об экономическом партнёрстве с Бразилией, Мексикой, Аргентиной, Перу и Чили.

Ссылки 
 Внешняя политика Японии на сайте countrystudies.us
 Внешняя политика Св Кореи на сайте globalsecurity.org